Fabienne Béret-Martinel
Gustave de Martinel
Jean-Marie Martinel de Visan
Martine Martinel